Siza Dlamini (2 de abril de 1976) é um ex-futebolista suazi que atua como atacante. Já jogou por alguns times da África do Sul e é considerado um dos melhores atacante de Essuatíni em toda a história.

O ultimo time que Siza jogou foi no Jomo Cosmos Football Club.

Referências 
 http://www.ogol.com.br/jogador/siza_dlamini/2009_2010/ficha/139/default/77919

Futebolistas de Essuatíni